Zlatoüst (Txeliàbinsk), ciutat de la província de Txeliàbinsk, a Rússia
 Zlatoüst (Ivànovo), poble de la província d'Ivànovo, a Rússia